Ingerslev er en dansk slægt, hvis stamfader, sognepræst til Beder og Malling Hans Ingerslev (1740-1784), havde tre sønner,  hvis linjer stadig har levende efterkommere. Slægten har talt flere præster og læger end de her nævnte; medlemmer har foruden de nævnte gårde ejet andre større landejendomme.

Stamtræ (simplificeret) 
.

NOTER

Kilder 
 

Slægter fra Danmark
 
Salmonsens